Tenda désigne notamment :
 Les Tenda, un peuple du Sénégal et de la Guinée ;
 Les langues tenda, un sous-ensemble des langues atlantiques ;
 Beatrice di Tenda, un opera seria de Vincenzo Bellini ;
 Shenzhen Tenda, un fabricant chinois de matériel réseau.

En Corse 
 Tenda, une microrégion de Haute-Corse occupant les hauteurs du Nebbio, et où se trouvent les villages de :
 San-Gavino-di-Tenda ;
 Santo-Pietro-di-Tenda ;
 Tenda, une pieve ;
 La Serra di Tenda, un massif montagneux dont le plus haut sommet est le Monte Astu.

Voir aussi 
 Tende

Homonymie de toponyme